Муки:

 Муки — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 «Муки» — французский кинофильм с Луи де Фюнесом.
 Муки, Йукта (род. 1979) — индийская актриса и фотомодель.
 Муки, Саги (род. 1992) — израильский дзюдоист, чемпион Европейских игр.

См. также 
 «Муки невинных» — кинофильм (1972), снятый в Италии.
 «Муки любви» — кинофильм (1997), снятый в Болливуде.